L’Ombre de Caméléon est le quatrième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Le récit fait référence à la première aventure de Ric Hochet racontée dans l'album Traquenard au Havre, qui comprend deux aventures, et spécialement Signé Caméléon.

Publication 
Les planches de L'Ombre de Caméléon furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 32/64 à 9/65).

Personnages

Les enquêteurs 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Inspecteur Ledru

Les bandits 
 Volcan, ex-inspecteur Manière, alias Caméléon
 Amaroussian
 Fred le Breton
 Roberto Gomez

Les victimes suspectées 
 Albéric de Thièvre : propriétaire du Manoir de Touranges, où est conservée une importante collection d'œuvres anciennes et d'incunables
 Pierre Demarais : directeur de la Banque Internationale
 Vincent Pottier : directeur général du casino de Ryou-sur-mer

Lieux de l’action 
Paris mis à part, .

Résumé  
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue ( à 15) 
Ric décide de s'enfermer volontairement dans une prison installée sur une île, afin d'écrire un article sur les conditions de vie en détention. Bien évidemment, le directeur de la prison et le commissaire Bourdon ont donné leur accord.

Sous le surnom de « Rocky », il est donc enfermé avec deux repris de justice, Fred le Breton et Roberto, qui se méfient de lui, et pour cause : ils ont terminé de creuser un tunnel vers les égouts pour pouvoir s'enfuir. Ric est victime de plusieurs tentatives de meurtre (poussé dans l'escalier ; envoi d'une palette d'un chargement sur la tête), avant d'être reconnu par un de ses anciens ennemis : Caméléon. Il est alors maîtrisé puis de force emmené en cavale par les deux évadés. Ceux-ci rejoignent Caméléon avant d'être tous récupérés par un hélicoptère. Caméléon ordonne à ses amis de le jeter dans la mer du haut de hélicoptère. Ric est sauvé de justesse de la noyade par les policiers qui suivaient l'hélicoptère. Il est décidé à retrouver les évadés.

L'enquête ( à 60) 
Caméléon, comme à son habitude, envoie des défis à la police et à la presse pour narguer les autorités : il annonce ses méfaits à l'avance.

Il annonce ainsi une première action dès le lendemain dans la ville de Touranges. Les principaux responsables du patrimoine mobilier et immobilier de la ville sont réunis par le commissaire Bourdon pour prévenir l'action du bandit et de sa bande.

Le château de M. de Thièvres est cambriolé par Caméléon : un incunable rarissime, assuré pour un million de francs (valeur 1965) a été volé. Néanmoins un des complices du voleur a été arrêté : il s'agit de Fred le Breton, ancien compagnon de cellule de Ric.

Quelques jours après, Caméléon prévient les autorités qu'un deuxième vol aura lieu le lendemain à 14 h sur la route nationale 152.

Effectivement, le  se passe sur la N 152 : une camionnette de transport de fonds est attaquée. Lors d'une course-poursuite, la Porsche de Ric est détruite et le commissaire Bourdon est grièvement blessé. Un bandit inconnu car masqué est aspergé d'encre rouge, système de protection des billets.

Après une longue course-poursuite, Ric le rattrape dans un cinéma : il s'agit d'Amaroussian, autre bandit échappé.

Ric, après avoir cru que le commissaire Bourdon était mort, a l'heureuse surprise d'apprendre qu'il est vivant. Lors d'une réunion entre Bourdon, Ric et Ledru, l'idée est émise que le bandit pourrait être en lien avec l'une des victimes passées ou à venir de la bande de voleurs.

Un  est lancé par Caméléon aux autorités : un casino sur la côte normande va bientôt être dévalisé. Mais ce qu'ignorent Ric et la police, c'est que le voleur contacte Vincent Pottier, directeur du casino, pour lui annoncer que son épouse et ses deux enfants sont captifs : soit il remet la somme de 10 millions, soit sa famille sera exécutée.

Ric suit sans se faire remarquer le directeur, qui n'a prévenu personne. Lors de la remise de la rançon, Ric s'accroche à l'hélicoptère et s'élève dans les airs ; il est fait prisonnier par les malfrats. Laissé prisonnier dans une maison, Ric découvre un petit bout de papier portant l'inscription : « avenue Joseph Niepce, Saint ». Puis les bandits tentent de le tuer : l'un d'eux fait avancer Ric les yeux bandés vers un précipice, mais Ric parvient à maîtriser le bandit et à s'échapper. En garde à vue, le bandit, dénommé Roberto Gomez, refuse de parler.

Grâce au travail de Ledru, on retrouve le lieu de son incarcération. On trouve dans la maison d'habitation Caméléon séquestré : il s'est fait doubler par ses complices depuis le début !

Ric et Bourdon tendent un piège : on convoque les trois suspects, à savoir les anciennes victimes de Caméléon, dans cette maison, où sont gardés les bandits attrapés par la police (Caméléon et Roberto) en leur donnant l'adresse. Cependant, on change le numéro sur la porte. Ce piège ne fonctionne pas car les trois suspects finissent par arriver à tour de rôle.

Dénouement et révélations finales ( à 62) 
Ric explique à Roberto Gomez, détenu avec Caméléon, que le vrai chef de la bande avait fait exprès de faire en sorte que ses complices soient pris par la police. Après réflexion, Roberto « voit rouge » et se jette sur le chef, Alberic de Thièvres, propriétaire du château et première « victime ». C'est lui le cerveau depuis le début. Alberic de Thièvres tente de s'enfuir en quittant violemment la maison et en se mettant au volant d'une voiture, mais Ric lance une pierre dans le pare-brise de la Ford Taunus du coupable, qui va s'écraser contre un arbre.

Bourdon, pour sa part, est obligé par Ric et Ledru de retourner se reposer à l'hôpital, son état de santé n'étant pas consolidé.

Action et rebondissements 
L'histoire s'ouvre sur une surprise : Ric se fait arrêter par la police, pour mieux se mettre dans la peau d'un taulard ; néanmoins cette ouverture s'arrête à la troisième planche.

Ric est poussé d'un escalier à la planche 6, échappe à la mort à la planche 8, est assommé planche 9, jeté à l'eau à la 12, se bat à l'épée planche 20, sur une corniche à la 22. Une course de voiture est engagée planche 30, qui aboutit à la destruction de la  Porsche de Ric. Il reçoit une arme dans la figure planche 34 et est à nouveau assommé planche 47, avant d'être drogué à la 49 et poussé au bord d'un précipice à la planche suivante ! La  détruite l'est à la planche finale.

À noter également deux vols en hélicoptère et deux courses-poursuites en voiture.

Véhicules remarqués 

 Fourgon Renault Goélette, panier à salade
 Porsche 356 SC cabriolet, voiture de Ric Hochet
 Citroën ID19 break, ambulance
 Renault Dauphinoise, transport de fonds
 Mercedes 230 SL, voiture des bandits
 Citroën DS19, voiture de la police judiciaire
 Jaguar E cabriolet, voiture du directeur du casino Pottier
 Ford 17M, voiture du chatelain Thièvres

 Hélicoptère Sikorsky S-55, utilisé pour l'évasion des prisonniers

Voir aussi 
 On retrouvera Philippe Manière, dit Caméléon, dans un tome de la série publié en 2015, R.I.P. Ric !.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1966